Antoni Roig i Civera: Dramaturg valencià.
 Antoni Roig i Copons: Indià de Torredembarra que va crear el Patronat Antoni Roig.
 Antoni Roig Cuart: Polític mallorquí del PSIB. Fou cap de l'oposició a l'ajuntament de Palma durant dues legislatures.
 Antoni Roig Muntaner: Químic i polític mallorquí. Fou el rector de la Universitat de les Illes Balears.
 Antoni Roig Sierra: Músic i escultor mallorquí, component dels grups de música tradicional Música Nostra i Al-Mayurqa.